Каспиан X Мореплаватель, Истинный Король Нарнии, Лорд Кэр-Параваля и император Одиноких островов, Владыка тельмаринцев, Освободитель Нарнии, Реставратор древних традиций (; 2290—2356) — один из главных персонажей серии «Хроники Нарнии». История Каспиана — одна из самых полных в Хрониках, и его образ — самый проработанный из образов нарнийцев.

Фигурирует в четырёх книгах: Принц Каспиан, Покоритель зари, или Плавание на край света, Серебряное кресло и Последняя битва.

Биография

Принц Каспиан 
Согласно «Past Watchful Dragons», основанной на рукописи Льюиса и опубликованной его секретарём Уолтером Хупером, Каспиан жил с 2290 по 2356 годы, а на трон вступил в 2303 году по нарнийскому летосчислению. Он от рождения был наследным принцем. Когда Каспиан был ребёнком, его отец был убит, а мать умерла вскоре после этого. Затем, он воспитывался как племянник («приёмный сын») и наследник его дядей Миразом, лордом-регентом Нарнии. Как принц, Каспиан вырос под присмотром няни, которая играла с ним в игры и рассказывала ему множество сказок. Он проводил очень мало времени вместе со своим дядей или тётей. Во время одной из таких встреч он сказал дяде о том, что ему поведали о старой Нарнии, о королях и королевах и, самое главное, об Аслане. Каспиан верил, что все эти истории были правдой. Вскоре после этого Мираз в наказание заменил няню домашним учителем, которым стал доктор Корнелиус. Корнелиус научил его многим вещам, в том числе грамматике, астрономии, истории и политике. Под руководством Корнелиуса Каспиан обучался верховой езде, стрельбе из лука, фехтованию, и музыке.

В 2303 году, когда Каспиану было около тринадцати лет, Прунапризмия, жена его дяди Мираза, родила сына. В ту же ночь, Каспиана разбудил доктор, рассказал ему о рождении и рассказал об опасности для Каспиана оставаться в замке. Мираз убил отца Каспиана, чтобы занять престол. Теперь, имея своего наследника, Мираз попытается убить Каспиана, чтобы власть в дальнейшем досталась его сыну. Корнелиус велел принцу бежать в ту же ночь, давая ему советы, деньги и волшебный рог королевы Сьюзен.

Каспиан бежит на юг. Он встречает существ, которых он когда-то считал мифическими. Большинство согласны признать его своим королём. Каспиан с помощью рога вызывает древних королей и королев Золотого века Нарнии: Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси. Затем они вместе возвращают страну её коренным жителям.

Аслан назвал Каспиана законным наследником, так как он сын Адама. Каспиан становится королём:

– Отлично, – сказал Аслан. – Если бы ты чувствовал себя достойным, это было бы доказательством того, что ты не подходишь. Итак, под нами и под Верховным Королем, ты будешь королем Нарнии, Лордом Кэр-Паравела и Императором Одиноких Островов.

Покоритель Зари, или Плавание на Край Света 
Через три года после событий предыдущей книги (то есть, в 16 лет) совершает путешествие на Край Света, чтобы найти Семерых лордов, которых сослал туда его дядя Мираз.

Серебряное кресло 
В этой книге Каспиан предстаёт пожилым человеком. Около десяти лет назад его жена, Лилиандиль, умерла от укуса змеи, а сын Рилиан исчез, когда он попытался убить змею. На поиски Рилиана отправляются Юстэс и Джил.

Последняя Битва 
Каспиан появляется в конце книги. Он присутствует со всеми другими основными персонажами в стране Аслана уже после уничтожения Нарнии.

Происхождение

Связь с жизнью Льюиса 
 Образ Каспиана списан с автора Хроник Нарнии. Поиски и обретение Каспианом веры — это путь к вере самого Льюиса.
 Отношения между Каспианом и доктором Корнелиусом отсылают к отношениям между Льюисом и его репетитором Уильямом Киркпатриком. То же самое можно сказать и об отношениях между Каспианом и его няней.
 Поскольку у Льюиса были сложные отношения с отцом, у многих героев Хроник Нарнии возникают проблемы с отцами или теми, кто их заменяет. В их число входит и Каспиан, чей дядя Мираз заменил ему отца.

Примечания

Ссылки 
 Принц Каспиан на imdb.com 
 http://www.thehollywoodnews.com/2010/11/09/narnia-stars-switch-londons-christmas-lights/ 

Персонажи «Хроник Нарнии»
Вымышленные принцы
Вымышленные короли
Вымышленные сироты
Вымышленные фехтовальщики